Сан Франсиско де ла Соледад има више значења:

 Сан Франсиско де ла Соледад (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Франсиско де ла Соледад, Сан Франсиско (Тонала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику